Пасторес има више значења:

 Пасторес (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пасторес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пасторес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасторес (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасторес (Сантијаго Чазумба), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасторес, Ескуадрон 201 (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасторес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасторес (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Пасторес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику